hrabstwo Thomas (ang. Thomas County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Thomas (ang. Thomas County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Thomas (ang. Thomas County) w USA, w stanie Nebraska